Granjano ima više značenja:
 Granjano (Areco)
 Granjano (Luka)
 Granjano (Napulj)